Цифровая ручка — устройство ввода информации, фиксирующее рукописные символы и рисунки пользователя и оцифровывающее их. В дальнейшем они могут быть загружены в компьютер и отображены на его мониторе. Данные, полученные с помощью устройства, могут быть распознаны с помощью специализированного программного обеспечения, использоваться в различных приложениях или в качестве компьютерной графики.

Цифровые ручки, как правило, обладают большей функциональностью, нежели стилусы. В отличие от них, устройства снабжены внутренней электроникой и обладают такими функциями, как сенсорная чувствительность, функциональные кнопки, встроенная память, Bluetooth, и электронный ластик, возможность использования вместо мыши или в качестве указки. Некоторые модели входят в комплектацию графических планшетов, другие используют технологию Anoto, позволяющую делать записи на цифровой бумаге или другой поверхности, например, на доске.

Основное преимущество цифровых ручек над другими устройствами ввода — возможность вводить текст привычным для человека образом — рукописным. Если устройство используется автономно от компьютера, записи сохраняются во внутренней памяти.

Цифровая ручка — это прежде всего ручка, которая может делать записи на бумаге (так называемую «твёрдую копию»). При этом все линии, проводимые на листе, запоминаются в памяти ручки (или приёмника, который работает с ручкой).

Существует две разновидности цифровых ручек, принципиально отличающиеся по принципу работы: оптические цифровые ручки и координатные цифровые ручки.

Первые отличаются наличием встроенной в тело ручки видеокамеры, с помощью которой распознаются и запоминаются в памяти линии, которые пользователь проводит по бумаге. Обычно для использования оптических цифровых ручек нужна специальная бумага с нанесенными на неё маркерами или метками.

Координатные цифровые ручки появились в начале 2000-х годов благодаря разработкам израильской компании Pegasus Technology. Они состоят из ручки, которая пишет на любой поверхности, и приёмника («основного устройства»), которое закрепляется на листе, определяет координаты пишущего конца ручки (с помощью двух высокоточных сонаров) с точностью 100—120 точек на дюйм, и запоминает координаты точек проводимых линий (50—70 раз в секунду).

Координатные ручки определяют и запоминают абсолютные координаты линий на листе, относительно приёмника. Поэтому при подключении к порту компьютера большинство из координатных ручек можно использовать в качестве простого графического планшета.

Вследствие более простого устройства координатных цифровых ручек по сравнению с оптическими они более дёшевы и в настоящее время более популярны.

Существуют также программы, использующие алгоритмы полнотекстового поиска по рукописным текстам. Это позволяет осуществлять контекстный поиск по большим массивам рукописных текстов без необходимости преобразования их в печатную кодировку.

Применение 
 Рисование
 Электронное голосование

Производители 
Цифровые ручки выпускаются такими производителями, как Logitech, Maxell, Nokia, Atary и другими.

См. также 
 Цифровая бумага
 Световое перо

Примечания 

Устройства ввода
Цифровые технологии